Odling kan avse:

Växtodling och naturbruk
 Jordbruk eller lantbruk kallas den systematiska odlingen av växter, främst för livsmedel, men också växtfibrer, prydnad, medicin eller njutningsmedel
 Den geografiska plats som inom ett jordbruk nyttjas för produktion av växter kan också omnämnas "en odling", alltså synonymt med exempelvis en åker
 Lantbruksvetenskap eller agronomi kallas läran om jordbruket
 Växtförädling har lett till att de odlade växterna ofta skiljer sig väsentligt från de vilda. Exempel är spannmål och olika sorter av frukter

 Hortikultur eller trädgårdsodling är en gren av jordbruket
 Krukväxter räknas som en gren av trädgårdsodlingen
 Fruktodling, samt den geografiska plats där sådan odling sker
 Skogsbruk och energiskog är också en form av odling, även om många skogar växer vilt
 Fiskodling, odling av fisk avsedd för livsmedel, utplantering eller akvarier
 Svampodling, samt den geografiska plats där sådan odling sker

Biologi och medicinsk vetenskap
 Bakterieodling, att föröka bakterier i ett laboratorium
 Cellodling, en process där celler från flercelliga organismer odlas utanför kroppen

Historia
 Neolitikum, även kallat yngre stenålder eller bondestenålder, är den tid då människan först antas ha odlat växter och hålla husdjur
 Jordbrukets historia

Andlig odling
 På latin heter odling cultio, cultura och cultus
 Kultur kallas ibland den "andliga odlingen"
 Religiös kult, dyrkan, kommer också av samma latinska ord